Il singolare del Monte Carlo Open 1994 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Sergi Bruguera era il detentore del titolo, ma Andrij Medvedjev lo ha battuto in finale 7–5, 6–1, 6–3

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Masters 1994
ATP Tour 1994